Бурги:
 Бурги () — муниципалитет в Испании 
 Бурги, Ричард () — американский актёр
 Бурги, Чак () — американский барабанщик